A Hungraszept egy Magyarországon gyártott kézfertőtlenítő-család, amelynek összetétele szigorúan követi a WHO által ajánlott formulát. A fertőtlenítő biocid engedélyekkel (PT1 és PT2 terméktípus) rendelkezik.

Összetétel 

A hatóanyaga denaturált etil-alkohol, amelyet Magyarország egyik legnagyobb élelmiszeripari cége, a Hungrana gyárt. A 80%-os etanoltartalom több szakmai értekezés szerint is a legideálisabb arány, mivel alacsonyabb (főleg 70% alatti) koncentráció esetén a vírusok és baktériumok egy része túlélheti a felület kezelését, nagyobb (85% feletti) koncentráció esetén pedig az anyag túl gyorsan párolog, így nehezen érhető el a szükséges behatási idő.

Termékvariánsok 
A Hungraszept folyadék és gél formában is elérhető. A folyadék előnye, hogy szórófejjel könnyen és gyorsan adagolható, illetve olcsóbb, mint a gél. A gél előnye, hogy lassabban párolog, így hosszabb behatási időt biztosít.

A gélesítés kapcsán érdekesség, hogy ilyen magas alkohol koncentrációval bíró gélt kevés gyártó forgalmaz. Ennek oka, hogy minél magasabb az etanoltartalom, annál nehezebb stabil, egyenletes géles állagot létrehozni. Nagyon kevés és meglehetősen drága gélképző anyag képes csak erre. A Hungraszept gélesítésére a gyártó a Sepimax Zen nevű anyagot használja. 

Kiszerelés tekintetében 100 ml és 500 ml térfogatú palackok a legelterjedtebbek, de a gyártó igény esetén bármibe betölti az anyagot. Ugyanez a rugalmasság igaz a fejek kapcsán is (szórófej, pumpa, flip-top, gyerekzáras kupak stb.)

Jegyzetek

További információk 
 Saját honlap

Anyagkeverékek